Orehovec Radobojski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Radoboj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 300 stanovnika te 97 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji